Jaydee peut renvoyer à :
 Jaydee, DJ néerlandais.
 Jaydee, lutherie britannique.

Voir aussi 
 J Dilla, également appelé Jay Dee, DJ américain.